

Болгури — присілок, Воткінський район, Удмуртія
 Болгури — починок, Воткінський район, Удмуртія
 Болгури — залізнична платформа на залізниці Іжевськ-Воткінськ